Бейбит Кайратулы Галым (; 25 октября 2004, Костанай, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Тобол» Костанай.

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начинал в 2021 году в составе клуба «Тобол U-21» во второй лиге. 9 июля 2022 года в матче против клуба «Тараз» дебютировал в кубке Казахстана (1:6). 4 марта 2023 года в матче против клуба «Аксу» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (3:1), выйдя на замену на 93-й минуте вместо Серикжана Мужикова.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Тобол-М»
Игроки ФК «Тобол» Костанай